Skrót BSCP może oznaczać:
 Brotherhood of Sleeping Car Porters
 Building Security Certified Professional